Elmo (traduction du mot « casque » en italien) peut désigner :
 Elmo est un client de messagerie.

Toponyme 

 Le Monte Elmo, ou Helm en allemand, est une montagne italo-autrichienne ;
 
 Saint Elmo, une des 250 villes fantômes répertoriées dans le Colorado.
 Elmo, une ville du comté de Nodaway, dans le Missouri.
 Elmo, une census-designated place de l’État du Texas. 
 Elmo, municipalité de l'Utah.

Divers 
 Elmo, petit monstre au pelage rouge et nez orange de la série télévisée Sesame Street.
ELMO, pour Entrainement de la Lecture sur Micro-Ordinateur est un logiciel édité par l'Association Française pour la Lecture, en 1983, et rebaptisé ELSA  (Entraînement à la Lecture Savante) en 1996.
 , logiciel de shōgi.

Prénom

Voir aussi

Notes et références